L'Open de Kuala Lumpur masculin 2006 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2006) est l'édition masculine 2006 de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi PSA 3 Star. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 15 au . 

Mohd Azlan Iskandar remporte le trophée en battant son compatriote Ong Beng Hee en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur féminin de squash 2006
 Open de Kuala Lumpur

Liens externes 

masculin 2006
Squash en 2006
Sport en Malaisie en 2006
Sport en février 2006